Меріленд — штат на сході США.
 Меріленд — одне з графств Ліберії.

 
  — американський фільм режисера Генрі Кінга.
 Меріленд (фільм, 2015) — фільм-трилер франко-бельгійськго виробництва.